Дикер — еврейская фамилия.

 Дикер, Яков Ильич (1897—1962) — советский учёный в области машиностроения.
 Дикер, Яков Моисеевич (1879—1942) — швейцарский политик-социалист.
 Дикер-Брандейс, Фридл (1898—1944) — австрийская художница.